Rho může být:

 anglický zápis řeckého písmene ró (ρ)

Geografie
 Rho (město) – italské město v Lombardii
 Rho (řeka) – italská řeka, přítok Dora di Bardonecchia

Biologie
 Rho (faktor) – terminační faktor transkripce
 Rho (enzym) – GTPáza s celou řadou funkcí
 RhoA
 RhoB
 RhoC

Rozcestníky - místopisné jméno